Флаг Черногории () — один из государственных символов страны, принят в 2004 году.

Описание 
Флаг Черногории представляет собой прямоугольное полотнище красного цвета с золотыми краями, с соотношением сторон 1:2, в центре которого изображение государственного герба.

История 
Флаг Черногории до утраты независимости в 1918 году представлял собой полотнище с тремя горизонтальными полосами, сверху вниз — красного, синего и белого цветов, и помещённым в центре государственным гербом (чтобы отличать от флага Сербии аналогичных цветов). Флаг был принят по аналогии с российским флагом; более того, военно-морской флаг Черногории представлял собой Андреевский флаг, то есть копию российского военно-морского флага.

В 1918—1941 годах Черногория не имела собственного флага. Во время германской оккупации (режим Дрлевича) использовался красный флаг с изображением орла и льва, то есть военный флаг черногорской армии до 1918 года.

Флаг Социалистической республики Черногория имел те же цвета, что были до утраты независимости (красно-сине-белый), но вместо герба в его центре была изображена красная звезда.

После распада социалистической Югославии и образования Союзной Республики Югославия, в 1993—2004 гг. представлял собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон 1:3, состоящее из трёх равновеликих полос — верхней красной, средней голубой и нижней белой. Традиционный синий цвет средней полосы был изменён на голубой, чтобы отличать флаг от флага Сербии.

Современный флаг 
По мере того, как лидер Черногории М. Джуканович начал вести политику обособления Черногории от Югославии, у него возникла потребность во флаге, который бы не напоминал о единстве с Сербией. В связи с этим с 2004 году был принят новый флаг — красный с изображением государственного герба и золотой каймой по краям. Интересно, что данный флаг лишь незначительными деталями отличается от военного флага черногорской армии, который одновременно был флагом коллаборационистского режима Дрлевича времён 2-й мировой войны. В Черногории председатель «партии бошняков Черногории» поднял вопрос о включении в национальный флаг страны исламской символики.

Неофициальный флаг 

В настоящее время сторонники единства сербского и черногорского народов зачастую используют неофициальный флаг Черногории, объединяющий современный флаг и флаг 1993 года: красно-голубо-белый с вышитым по центру золотым орлом (в частности такой флаг можно было видеть среди противников выхода Черногории из межгосударственного союза с Сербией в 2006 и противников отделения Косово от Сербии в 2008).

Исторические флаги

См. также 
 Список сербских флагов
 Панславянские цвета
 Герб Черногории

Ссылки 
 В Черногории поднимают вопрос о добавлении на флаг символов ислама

Черногория
Флаги Черногории